Pama steht für:
 Pama, Gemeinde im österreichischen Burgenland
 Pama (Burkina Faso), Hauptstadt der Provinz Kompienga der Region Est
 Pama (Lokoundjé), Dorf in der Gemeinde Lokoundjé im kamerunischen Département Océan
 Pama (Zuidhorn), Weiler in der niederländischen Gemeinde Zuidhorn
 Pama (Ubangi), Nebenfluss des Ubangi in der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch:
 Pamma